Октомбери () или Бариал () — село .

Население 
В 1989 году в селе жило 247 человек, большинство из которых грузины и армяне.

Примечания 

Населённые пункты Абхазии
Населённые пункты Гульрипшского муниципалитета